Radew ist
 Radew (Fluss), Fluss ein Polen (deutsch Radüe)

Radew (männliche Form) bzw. Radewa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Bistra Winarowa (1890–1977), bulgarische Malerin
 Bojan Radew (* 1942), bulgarischer Ringer
 Emil Radew (* 1971), bulgarischer Politiker (GERB)
 Emilija Radewa (* 1932), bulgarische Schauspielerin
 Iskra Radewa (* 1951), bulgarische Schauspielerin
 Jordan Radew (* 1976), bulgarischer Ringer
 Marijka Radewa (* 1943), bulgarische Historikerin
 Petar Radew (* 1948), bulgarischer Eishockeyspieler
 Petko Radew (1933–2017), bulgarischer Klarinettist und Hochschullehrer
 Rumen Radew (* 1963), bulgarischer General und Politiker
 Simeon Radew (1879–1967), bulgarischer Politiker und Schriftsteller
 Sonja Radewa (* 1985), bulgarische Eiskunstläuferin
 Stanislaw Radew (* 1987), bulgarischer Fußballspieler
 Trajan Radew (1929–2010), bulgarischer Schriftsteller und Journalist
 Walo Radew (1923–2001), bulgarischer Filmregisseur, Kameramann und Drehbuchautor
 Wassilka Radewa (* 1940), bulgarische Sprachwissenschaftlerin

Radev ist der Familienname folgender Personen:
 Marianna Radev (1913–1973), jugoslawische Altistin